

Persone 
 Joseph François Dupleix – funzionario francese, governatore degli Insediamenti Francesi in India

Navi 
Quattro unità della Marine nationale hanno portato il nome di Dupleix:

 Dupleix (corvetta) – corvetta a vapore da 10 cannoni, varata nel 1861 e radiata nel 1887
 Dupleix (incrociatore 1900) – incrociatore corazzato della classe omonima, varato nel 1900 e radiato nel 1919 
 Dupleix (incrociatore 1930) – incrociatore pesante della classe Suffren, varato nel 1930 e autoaffondato nel 1942
 Dupleix (D 641) – fregata della classe Georges Leygues, varata nel 1978 e radiata nel 2015

Altro 
 Dupleix – stazione della Metropolitana di Parigi